Carlo Schmid – giurista e politico tedesco
Carlo Schmid (aviatore) – aviatore svizzero
Carlo Schmid-Sutter – politico svizzero